Bernard Gaillot – pittore francese
 Jacques Gaillot – vescovo cattolico e attivista francese
 Philippe Gaillot – ex calciatore francese